Аличе Канепа (; родилась 30 апреля 1978 года в , Италия) — итальянская теннисистка.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (5)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (33)

Победы (19)

Поражения (14)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии